Frazionamento – Separazione di una miscela in più prodotti aventi composizione differente
Frazionamento dell'aria
Distillazione frazionata
Cristallizzazione frazionata

Frazionamento azionario
Frazionamento catastale